Saint-Joachim  es una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Loira Atlántico, en el distrito de Saint-Nazaire y cantón de Pontchâteau.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Saint Joachim